Калениченко — українське прізвище.

 Калениченко Анатолій Павлович (1955) — український музикознавець, піаніст, музичний продюсер
 Калениченко Богдан Каленикович (? — ?) — переяславський полковник (1652; 1659)
 Калениченко Іван Йосипович (1805—1876) — український натураліст, доктор медицини, професор
 Калениченко Іван Федорович (1941—1998) — український письменник
 Калениченко Лука Петрович (1898—1968) — український художник-реставратор і мистецтвознавець
 Калениченко Ніна Луківна (1922—2008) — український літературознавець, доктор філологічних наук, дослідниця української літератури класичного періоду.

Див. також 

 Калиниченко
 Калініченко

Прізвища на -енко